

Lieux 

 Loftus, une ville du Yorkshire, en Angleterre ;
 Loftus, une banlieue de Sydney, en Australie ;
 Loftus Road, un stade à Londres.

Personnes 

 Adam Loftus (vers 1533 – 1605), prélat anglican ;
 Aisling Loftus (née en 1990), actrice britannique ;
 Augustus Loftus (1817-1904), diplomate et gouverneur britannique ;
 Cecilia Loftus (1876-1943), actrice britannique ;
 Charles Loftus (1738-1806), pair britannique ;
 Elizabeth Loftus (née en 1944), psychologue américaine ;
 Gladys Loftus (vers 1895 – après 1957), danseuse américaine ;
 Glen Loftus (né en 1976), rameur australien ;
 Henry Loftus (1709-1783), pair britannique ;
 John Loftus (1770-1845), pair britannique ;
 Ruben Loftus-Cheek (né en 1996), footballeur anglais ;
 Werner Loftus (né en 1982), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 William Kennett Loftus (1820-1858), archéologue britannique.